Mariano Jiménez (1970 à Madrid) est un torero espagnol
 Mariano Jiménez (1985 à Mar del Plata) est un athlète argentin